Iruka-Chufu ist der Name eines altägyptischen Beamten der frühen 5. Dynastie während des Alten Reiches. Er war der Bruder von Chufuseneb und Persen. Von ihm ist eine Schreiberstatuette erhalten. Iruka-Chufu trug hohe Titel wie zum Beispiel Aufseher über die Pyramidenstadt des Cheops. Er wurde in der Steinziegel-Doppelmastaba LG 20-21 im Zentralfriedhof der Nekropole von Gizeh bestattet, gemeinsam mit Persen und dessen Frau Neshut.

Literatur 
 Smith: Scribe-statue in Cairo, Egyptian Museum, JE 99130. In: American Journal of Archaeology. 56. Ausgabe (1952), S. 40.
 Bertha Porter, Rosalind L. B. Moss: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings. III. Memphis. 2. Auflage. Oxford University Press, Oxford 1974, S. 48.
 Hermann Ranke: Die ägyptischen Personennamen. Bd. 1, Augustin, Glückstadt 1935, (online als PDF).

Einzelnachweise 

Altägyptischer Beamter (Altes Reich)
Geboren im 26. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 26. Jahrhundert v. Chr.
Mann
5. Dynastie (Ägypten)